Adalbus crassicornis é uma espécie de coleóptero da tribo Bimiini (Cerambycinae), com distribuição na Argentina e Chile.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Bimiini
 Gênero Adalbus
 A. crassicornis (Faimaire & Germain, 1859)
 Adalbus crassicornis var. dimidiatipennis (Fairmaire & Germain, 1859)
 Adalbus crassicornis var. flavipennis'' (Fairmaire & Germain, 1859)

Adalbus
Coleópteros descritos em 1859
Cerambicídeos do Chile
Cerambicídeos da Argentina